Dorfkirche Werbig oder Kirche Werbig ist der Name verschiedener Kirchen:

 Dorfkirche Werbig (Bad Belzig), Dorfkirche im zur Stadt Bad Belzig gehörenden Dorf Werbig
 Dorfkirche Werbig (Niederer Fläming), Dorfkirche im zur Gemeinde Niederer Fläming gehörenden Dorf Werbig